Hoofdbureau van Politie (Den Haag), hoofdbureau van Politie in Den Haag
 Hoofdbureau van Politie (Waterkant), hoofdbureau van Politie in Paramaribo
 Elandsgracht 117, hoofdbureau van Politie in Amsterdam